Eldritch est un adjectif anglais utilisé pour décrire une chose d'un autre monde, inquiétante ou étrange. Dans la culture contemporaine, le terme est étroitement associé à l'horreur lovecraftienne. 

Eldritch peut également faire référence à :

Arts et littérature

Littérature 
Le Dieu venu du Centaure, roman de science-fiction de Philip K. Dick, ayant pour titre original The Three Stigmata of Palmer Eldritch (les trois stigmates de Palmer Eldritch)
Eldritch Tales: A Miscellany of the Macabre, recueil posthume de H.P. Lovecraft (non traduit en français à ce jour)

Jeux 
 Eldritch, un jeu vidéo pour Linux, Mac OS X et Windows, basé sur le mythe de Cthulhu
 Eldritch Horror (Les Contrées de l'horreur en français), un jeu de société dans l'univers lovecraftien
 Eldritch Moon, une extension du jeu de cartes Magic the Gathering
 Eldritch Wizardry, un supplément au jeu de rôle Dungeons & Dragons

Musique 

 Eldritch (groupe), un groupe de heavy metal italien
 Andrew Eldritch (né en 1959), chanteur, auteur-compositeur et musicien anglais

Autres utilisations 

eldritch.cafe, une instance francophone du réseau social Mastodon